Technecium (43Tc) je, společně s promethiem, jedním ze dvou prvků lehčích než bismut, které nemají žádný stabilní izotop. Je to převážně umělý prvek, v přírodě vzniká pouze ve stopových množstvích z molybdenu záchytem neutronu nebo z některých dalších prvků při spontánním štěpení. Technecium bylo vůbec prvním prvkem, který byl objeven díky jeho umělé přípravě, ne v přírodě, jako první byly vyrobeny izotopy 97Tc a 99Tc (v roce 1936). Nukleonová čísla známých izotopů tohoto prvku se pohybují od 85 do 121, nejstabilnější jsou 97Tc (poločas přeměny 4,21×106 let), 98Tc (4,2×106 let), 99Tc (2,111×105 let) a 96Tc (4,28 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 21 hodin, většina pod 16 sekund. Izotopy s nukleonovým číslem 97 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy molybdenu, zatímco u těžších převažuje přeměna beta minus na ruthenium. Technecium má také řadu jaderných izomerů.

Technecium-99 je nejběžnější a nejsnáze dostupný izotop, jeho jeden gram 99Tc má radioaktivitu 620 MBq.

Jelikož nemá technecium žádný stabilní či téměř stabilní izotop, nelze stanovit jeho relativní atomovou hmotnost.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
technecium
Technecium